Chrząstowice (powiat Olkuski), een dorp in de Poolse woiwodschap Klein-Polen in powiat Wadowicki
 Chrząstowice (powiat Wadowicki), een dorp in de Poolse woiwodschap Klein-Polen in powiat Wadowicki
 Chrząstowice (Opole), een dorp in de Poolse woiwodschap Opole in powiat Opolski